Con M60 si può indicare:
M60 (fucile) – copia jugoslava del AK-47
82 mm M60 – cannone senza rinculo jugoslavo
M60 (mitragliatrice) – mitragliatrice statunitense da 7,62 × 51 mm
BMW M60 – un motore a pistoni della famosa casa automobilistica tedesca
M60 – una galassia ellittica
M60 Patton – Carro armato statunitense
 M60, un computer Olivetti basato sul Zilog Z8001 (1984)